BMD steht für:
 Badische Maschinenfabrik Durlach, ehemaliges deutsches Unternehmen
 Ballistic Missile Defense, englisch für Ballistische Raketenabwehr
 Becker's muscular dystrophy, eine erbliche unheilbare Muskelerkrankung, siehe Muskeldystrophie Becker-Kiener
 Bermuda-Dollar (ISO-4217-Code), Währung auf Bermuda
 BMD (Panzer), Familie russischer Luftlande-Schützenpanzer
 BMD Systemhaus, österreichisches Softwareunternehmen
 Bone Mineral Density, englisch für Knochenmineraldichte
 Botswana Movement for Democracy, politische Partei in Botswana
 Bund der Mitteldeutschen, Verband der mitteldeutschen Landsmannschaften
 Bundesvereinigung multifunktionaler Dorfläden, deutscher Verein von Dorfläden und Nahversorgungs-Initiativen
 Motorola BMD, Funkmeldeempfänger für analoge Alarmierung für BOS-Funk
 Belo sur Tsiribihina Airport (IATA-Code), Flughafen von Belo sur Tsiribihina (Stadt), Belo sur Tsiribihina (Distrikt), Madagaskar

bmd steht für:
 Baga Manduri (ISO-639-3-Code), Dialekt des Baga-Dialektclusters der Baga (Volk) in Niederguinea

Abkürzung